Кевин Тай (, при рождении Джон Кевин Фишбёрн (); род. 13 августа 1944, Лос-Анджелес, Калифорния, США) — американский актёр. Наиболее известен ролями Фрэнка Тилмана в фильме «Дом у дороги», Роя Десото, в сериале «Критическое положение!» (1972—1979) и Энтони Купера (отец Джона Локка) в сериале «Остаться в живых».

Обладатель канадской кинопремии «Джини» в категории «Лучший актёр второго плана», в фильме «Я люблю мужчину в униформе».

Фильмография

Кино

Телесериалы

Примечания

Ссылки 

Лауреаты премии «Джини»
Выпускники Школы драматического искусства Университета Южной Калифорнии
Выпускники Университета Южной Калифорнии